Большие Ковали — название населённых пунктов.

Россия 
 Большие Ковали — деревня в Свечинском районе Кировской области.
 Большие Ковали — деревня в Шабалинском районе Кировской области.
 Большие Ковали — село в Высокогорском районе Татарстана.